Яблочный хрен (апфелькрен; ) — соус в австрийской, венской и южнонемецкой кухне, по виду напоминающий яблочное пюре. Подаётся к холодным и горячим блюдам из говядины, в частности, к тафельшпицу, а также копчёной рыбе. Готовится из натёртого хрена, очищенных кисловатых яблок и сливок с добавлением лимонного сока, соли и сахара.

Литература

Ссылки 
 Рецепт яблочного хрена
 Рецепт яблочного хрена
 Рецепт апфелькрена

Холодные соусы
Австрийская кухня
Немецкая кухня
Блюда из яблок
Блюда по алфавиту